Pine Lake ist der Name folgender geografischer Objekte in den Vereinigten Staaten:

 Pine Lake (Georgia), im DeKalb County, Georgia
 Pine Lake (Wisconsin), im Iron County, Wisconsin
 Pine Lake (Town), Town(ship) im Oneida County, Wisconsin

 Little Pine Lake, ein See im Otter Tail County, Minnesota

Pine Lake ist der Name folgender Orte in Kanada:

 Pine Lake (Yukon), Flugplatz im Yukon-Territorium in Kanada

Siehe auch:

 Pine Lakes, ein census-designated place im Lake County, Florida